Roberto García puede referirse a:

 Roberto García (1972-), bajista español, miembro de WarCry;
 Roberto García (1975-), atleta español;
 Roberto García (1945-), periodista argentino;
 Roberto García (1969-), futbolista argentino;
 Roberto García Ariño «García Ariño IV» (1950-), pelotari español;
 Roberto García Blanes (1945-), político español, alcalde de Elda;
 Roberto García Cabello «Roberto» (1980-), futbolista español;
 Roberto García Morillo (1911–2003), músico argentino;
 Roberto García Parrondo (1980-), balonmanista español;
 Roberto García (Yeyo), comediante cubano venezolano de Radio Rochela;
 Roberto García (arquitecto), arquitecto venezolano del Palacio Federal de Caracas;
 Roberto García Ruiz (1974-), actor y culturista español, conocido por Oslo en La Casa de Papel.